Akademickie Radio Centrum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 Akademickie Radio Centrum Politechniki Rzeszowskiej
 Radio Centrum – studencka stacja radiowa z Torunia
 Radio Centrum – samorządowa stacja radiowa z Kalisza